Арипбай Алыбаевич Алыбаев (; род. 1926) — казахский советский государственный и партийный деятель. Член ЦП КП Казахстана, министр мясной и молочной промышленности Казахской ССР (1978—1984), первый секретарь Талды-Курганского обкома КП Казахстана (1972—1978), председатель Павлодарского облисполкома (1968—1972). Кандидат сельскохозяйственных наук.

Биография 
Родился в 1926 году. Казах. Происходит из рода албан Старшего жуза.

Член КПСС с 1949 года. Образование высшее — окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт в 1950 году.

С 1942 года — бухгалтер, зоотехник фермы колхоза.

С 1950 года — зоотехник районного сельскохозяйственного отдела.

С ? по 1953 год — главный зоотехник совхоза «Карачокский».

С 1950 по 1961 год — заместитель председателя Исполнительного комитета районного Совета, секретарь, второй секретарь Гвардейского районного комитета КП Казахстана (Алма-Атинская область), первый секретарь Капальского районного комитета КП Казахстана (Алма-Атинская область).

С 1961 по 1962 год — секретарь Алма-Атинского областного комитета КП Казахстана.

С 1962 по 1963 год — второй секретарь Восточно-Казахстанского областного комитета КП Казахстана.

С 17 января 1963 года по 28 декабря 1964 года — второй секретарь Восточно-Казахстанского сельского областного комитета КП Казахстана.

С декабря 1964 года по 1967 год — второй секретарь Павлодарского областного комитета КП Казахстана.

С 1967 по 1972 год — председатель Исполнительного комитета Павлодарского областного Совета.

С 1972 по 1978 год — 1-й секретарь Талды-Курганского областного комитета КП Казахстана.

С 1978 по 1984 год — министр мясной и молочной промышленности Казахской ССР.

С 1986 по 1987 год — директор Казахского научно-исследовательского института лугопастбищного хозяйства.

С 1987 года на пенсии.

Депутат Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—1979) от Талды-Курганского избирательного округа № 666 Талды-Курганской области. Член Комиссии по народному образованию, науке и культуре Совета Союза.

Депутат четырех созывов Верховного Совета Казахской ССР.

Награды и звания 
 орден Ленина
 четыре ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 орден Дружбы народов
 Почётный гражданин Алматинской области (2000)
 академик Казахской Академии сельскохозяйственных наук

Библиография 
 А. А. Алыбаев, Л. Н. Портненко. Гречиха — культура больших возможностей. Алма-Ата. Кайнар, 1972 — 12 с.; 16 см. — (ВДНХ КазССР/ М-во сельск. хоз-ва КазССР. Упр. пропаганды и науч.-техн. информации).

Примечания

Источники 
 Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане. Биографическая энциклопедия. - Алматы, 2008
 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 
 Почётные граждане Алматинской области
 Список делегатов XXV съезда КПСС

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Первые секретари Талды-Курганского обкома КП Казахстана
Председатели Павлодарского облисполкома
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Делегаты XXV съезда КПСС
Почётные граждане Алматинской области
Вторые секретари Восточно-Казахстанского обкома КП Казахстана
Народные комиссары и министры Казахской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Вторые секретари Павлодарского обкома КП Казахстана
Члены Комиссии по народному образованию, науке и культуре Совета Союза
Делегаты XXIV съезда КПСС